Veli steht für:
 Veli, männlicher Vorname und Familienname

Sonstiges:
 Veli Lošinj, Ortschaft in Kroatien
 Veli Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Väli